Termenul capacitate  se referă la resursele și la aptitudinile pe care le are o persoană, entitate sau instituție, pentru a efectua o anumită activitate sau misiune.

În contexte mai concrete, termenul capacitate se poate referi la următoarele concepte:
 Volumul ocupat de lichide și/sau de agregate (nisip, pietriș, orez, grâu etc)  într-un container. A se vedea, de asemenea, Unități de volum.
 Capacitate analitică: este o funcție matematică sau geometrică.
 Capacitate termică, capacitatea materiei de a înmagazina căldură.
 Capacitate craniană, măsură de volum al interiorului craniului.
 Capacitate de absorbție, capacitatea unei țări de a primi investiții internaționale, și, în special, asistența oficială pentru dezvoltare, în scopul de a le folosi eficient.
 Capacitate de stocare, cantitatea de date care pot fi stocate într-un dispozitiv de stocare.
 Capacitate de locuri, numărul de persoane care pot sta pe câte un loc (scaun), în termeni de spațiu disponibil sau sistemul de limitări prin lege. Un sinonim spaniol pentru "capacitate" este termenul "aforo".
 Capacitate de canal, capacitatea de informații pe care un canal de comunicare o poate transporta în mod fiabil, de exemplu, cu o probabilitate de eroare atât mai mică, după cum se dorește.
 Capacitate de încărcare populaționala, capacitate a unui mediu ambient de a susține o specie.
 Capacitate de difuzie
 Capacitate de a acționa, calitatea persoanei juridice de a efectua, în formă validă, anumite acte juridice.
 Capacitatea de reprezentare a culorii este o măsură de cât de mult se poate percepe un spațiu de culoare în condițiile unei iluminări specifice.
 Capacitate de proces, cantitatea de produs obținut dintr-un proces pe unitatea de timp.
 Capacitate electrică, proprietatea unui conductor de a stoca sarcini electrice.
 Capacitate juridică, abilitatea legala de a perfecta anumite acte, cum ar fi participarea ca parte în cadrul încheierii unui contract.
 Capacitate portantă, capacitatea de rezistenta a unui teren pentru a suporta structuri sprijinite pe el, fără a-și pierde stabilitatea.
 Capacitate toxică, capacitatea unui organism, sistem ecologic sau ecosistem pentru a rezista introducerii unei  toxine.
 Compartiment de mare capacitate, dispozitiv de alimentare de muniție pentru a utiliza într-o armă de foc, care poate deține mai mult de 10 de runde de muniție.

Legături externe

Vezi și